Guaina – in meccanica, dispositivo che accoglie un cavo metallico al suo interno
 Guaina termoretraibile 
 Guaina – indumento di biancheria intima 
 Guaina – in botanica, la porzione basale della foglia in cui la lamina fogliare abbraccia il fusto
 Guaina mielinica – struttura biancastra e con funzioni isolanti, che avvolge gli assoni dei neuroni dei Vertebrati

Altri progetti